Termenul „Encino” se poate referi la:
Denumiri geografice în SUA
 Encino, Los Angeles
 Encino, Texas
 Encino, New Mexico